Tangra kan syfta på:
Tangra – en variant av Tengri
Tangra – äldre namn på berget Musala